Paperino e il ladro fantasma (The Icebox Robber) è una breve storia scritta da Carl Barks. Composta da 10 tavole, nell'edizione originale vi era un riferimento agli attacchi giapponesi della seconda guerra mondiale, tale particolare fu poi eliminato in tutte le altre edizioni.

Pubblicazioni 
 USA, maggio 1945 sul numero 56 di Walt Disney's Comics and Stories
 Italia, 25 dicembre 1949 sul numero 77 di Albi tascabili di Topolino.

Altre pubblicazioni italiane 
Paperino d'Oro n. 7 (12/1979)
Paperino n. 3 (5/1985)
Il Tascabilone n. 2 (7/1987)
Zio Paperone n. 21 (6/1991)
Paperino - Carl Barks n. 3 (7/1996)
La grande dinastia dei paperi n. 36 (29/9/2008)

Trama 
La storia narra di Paperino affetto da sonnambulismo che di notte svuota il frigorifero e di giorno incolpa di questo i suoi nipoti, che risolveranno a modo loro il problema.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Carl Barks